Diese Liste der Kreiszugehörigkeit bayerischer Gemeinden nennt Körperschaftsstatus, Landkreis, Bezirk und Gemeindeschlüssel der 2031 kreisangehörigen Gemeinden in Bayern mit Stand September 2011. Für eine einfache Auflistung aller Gebietskörperschaften einschließlich der kreisfreien Städte siehe die Liste der Städte und Gemeinden in Bayern.



Bayern
!